Königshügel steht für:
 Königshügel (Aachen), Ortsteil von Aachen im Stadtbezirk Hörn
 Königshügel (Hohner Harde), Gemeinde im Amt Hohner Harde
 Königshügel (Selk), Grabhügel mit Denkmal aus dem Deutsch-Dänischen Krieg in der Gemeinde Selk
Siehe auch:
 Königsberg
 Kongehøjen